

Болгарія 
 Олександро-Невський собор (Софія)

Україна 
 Олександро-Невський собор (Кам'янець-Подільський)
 Олександро-Невський собор (Сімферополь)

Росія 
 Олександро-Невська лавра (Санкт-Петербург)
 Собор Олександра Невського (Іжевськ)
 Собор Олександра Невського (Новосибірськ)

Естонія 
 Собор Олександра Невського (Таллінн)

Православні храми Олександра Невського